Land O’ Lakes (Floryda)
 Land O’ Lakes (Wisconsin)